Sukawening kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukawening (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 107,97), Jawa Barat, 
 Desa Sukawening (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 106,74), Jawa Barat, 
 Desa Sukawening (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 107,47), Jawa Barat, 
 Kecamatan Sukawening, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar